Die Astana Open 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Nur-Sultan. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 27. September bis 2. Oktober 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Astana Open 2021 fand vom 25. bis 26. September 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Astana